Thank U, Next est un nom porté par plusieurs œuvres d'Ariana Grande :
 Thank U, Next, un album sorti en 2019 ;
 Thank U, Next, une chanson extraite de l'album, sortie en 2018.